Torgny Mogren (né le ) est un ancien fondeur suédois.

Palmarès

Jeux Olympiques

Championnats du monde

Coupe du monde 
 Vainqueur du classement général en 1987.
 13 victoires

Naissance en juillet 1963
Fondeur suédois
Fondeur aux Jeux olympiques d'hiver de 1988
Fondeur aux Jeux olympiques d'hiver de 1992
Fondeur aux Jeux olympiques d'hiver de 1994
Fondeur aux Jeux olympiques d'hiver de 1998
Champion olympique suédois